Gvožđe sulfid je hemijsko jedinjenje gvožđa i sumpora sa širokim nizom stehiometrijskih formula i različitim kristalnim strukturama.

Prirodni minerali
Po rastućem stepenu stabilnosti 
 Gvožđe(II) sulfid, -{FeS}-, manje stabilna amorfna forma;
 Troilit, -{FeS}-, krajnji član pirotita;
 Greigit, -{Fe3S4}-, analogan sa magnetitom, -{Fe3O4}-;
 Pirotit, -{Fe1-xS}- (gde x = 0 do 0.2), ili -{Fe7S8}-;
 Makinavit, -{Fe1+xS}- (gde x = 0 do 0.1);
 Markasit, ili gvožđe(II) disulfid, -{FeS}-2 (ortorombni);
 Pirit, ili gvožđe(II) disulfid, -{FeS}-2 (kubni), najstabilniji član.

Veštački proizvodi
 Gvožđe(III) sulfid, -{Fe2S3}-, je nestabilni veštački proizvod koji se može sintetisati na –20 °-{C}-, i koji nije nađen u prirodi.

Reference

Једињења гвожђа
Минерали гвожђа
Једињења сумпора
Нестехиометријска једињења